Willem V van Holland, tevens hertog van Beieren
 Willem VI van Holland, tevens hertog van Beieren